MBX steht als Abkürzung für:
 ein Dateiformat für E-Mail-Ordner, siehe Pine#mbx-Dateiformat
 ein Grafikchip von PowerVR Technologies, siehe PowerVR Technologies#MBX
 Flughafen Maribor in Slowenien (IATA-Code)
 ein Leichtkraftrad der Marke Honda, siehe Honda MBX 80

Abkürzung